Lumban Binanga (Lagu Boti), een plaats in Indonesië
Lumban Binanga (Uluan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing